Burnett House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Burnett House (Searcy, Arkansas), NRHP-ID 91001337
 Burnett House (Houston, Texas), NRHP-ID 83004671